Комплеме́нт ( — дополнение, довершение):
 Комплемент (лингвистика) — составляющая-сестра вершины в дереве структуры непосредственно составляющих.
 Фонетический комплемент
 Комплементы (экономика) — несколько товаров (два и более), которые дополняют друг друга и потребляются одновременно.
 Система комплемента в биологии — совокупность белков плазмы крови, участвующая в реализации иммунного ответа.

В математике и информатике 
 Комплемент множества — дополнение множества.
 Комплементарные углы — комплемент (дополнение) угла в геометрии/тригонометрии.
 Поразрядное дополнение () — битовая операция XOR, сложение по модулю 2.
 Дополнительный код () — способ представления отрицательных целых чисел в компьютерах.